Makak peut désigner :
 Makak, une commune du Cameroun dans la région du Centre et le département du Nyong-et-Kéllé,
 Bot-Makak, une autre commune du Cameroun dans la région du Centre et le département du Nyong-et-Kéllé,
 Makak-Logbako, un village du Cameroun dans le département de la Sanaga-Maritime,
 Makak-Ndokoma, un village du Cameroun dans le département de la Sanaga-Maritime,
 Makak, un village du Cameroun dans le département du Haut-Nyong,
 Pan-Makak, un village du Cameroun dans le département du Nyong-et-Kéllé,
 des arbres de l'île Maurice, les macaques (makak en graphie créole).